Kato este un nume propriu, extrem de frecvent în Japonia,  care se poate referi la

Localități 

 Municipiul Katō, o localitate în Japonia, în prefectura Hyōgo.

Persoane notabile 

 Masato Kato
 Sawao Katō

Referințe

A se vedea și paginile 

 Nume de familie japoneze
 Nume proprii japoneze
 Ito (dezambiguizare),
 Kato (dezambiguizare),
 Kobayashi (dezambiguizare),
 Nakamura (dezambiguizare),
 Sato (dezambiguizare),
 Suzuki (dezambiguizare),
 Takahashi (dezambiguizare),
 Tanaka (dezambiguizare),
 Watanabe (dezambiguizare) și
 Yamamoto (dezambiguizare)

Legături externe 

Dezambiguizare
Nume de familie japoneze
Nume proprii